Ю́кон () — топоним Канады и США.

Топонимы 
 Юкон — территория (род административно-территориальной единицы) Канады.
 Юкон — река в Канаде и на Аляске (США).
 Юкон — остров Аляски.

Населённые пункты США
  — неинкорпорированная коммуна в Западной Виргинии.
  — неинкорпорированная коммуна в Миссури.
  — город в Оклахоме.
  — статистически обособленная местность в Пенсильвании.

Составные топонимы США
 Юкон-Коюкук — зона переписи населения на Аляске.
 Форт-Юкон — город на Аляске и аэропорт при нём.

См. также 
 Юкон Квест — гонки на собачьих упряжках
 ДжиЭмСи Юкон (GMC Yukon) — автомобиль американской компании General Motors
 Юкон — кодовое название SQL Server 2005 (версия 9.0)